Foianesi – abitanti di Foiano della Chiana
Foianesi – abitanti di Foiano di Val Fortore